Владимир Николаевич Чучелов (род. 28 сентября 1969, Москва) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (1995), тренер.

Среди учеников Аниш Гири, Фабиано Каруана, Теймур Раджабов.

Занимался в Московском городском Дворце пионеров. Первый тренер Виктор Черный. Потом занимался у Абрама Хасина.

В 2014 году признан ФИДЕ лучшим тренером года.

Проживает в Бельгии на границе с Германией.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты Бельгии